Karaptschiw (ukrainisch ; russische Entsprechung Karaptschow/Карапчов) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Karaptschiw (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Karaptschiw (Wyschnyzja)